Louise (ur. 1974) – brytyjska piosenkarka popowa
 Louise Brooks (1906-1985) – amerykańska tancerka, modelka i aktorka
 Louise Dresser (1878-1965) – amerykańska aktorka, nominowana do pierwszych Oscarów 1928 
 Louise Fletcher (ur. 1934) – aktorka amerykańska, zdobywczyni Oscara
 Louise Michel (1830-1905) – nauczycielka, uczestniczka Komuny Paryskiej, działaczka anarchistyczna, poetka i pisarka
 Marie-Louise von Franz (1915-1998) – szwajcarska psychoanalityczka, uczennica, sekretarka i współpracownica Carla Gustava Junga
 Mary-Louise Parker (ur. 1964) – amerykańska aktorka
 Louise – postać z serialu ’Allo ’Allo!
 Louise – film Siegfrieda z 1998 roku

Miejscowości w USA:
 Louise – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Humphreys
 Louise – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Wharton

Zobacz też 
 Ludwika